47-й выпуск  Гран-при Индустрия & Артиджанато ди Ларчано — шоссейной однодневной велогонки по дорогам региона Тоскана в Италии. Гонка была проведена 26 июля 2014 года в рамках Европейского тура UCI 2014 (категория 1.1).

Победителем гонки стал австралийский велогонщик Адам Йейтс из команды «».

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняла только одна команда ПроТура «». Также были приглашены 9 профессиональных континентальных команд, 9 континентальных, cборная Италии, а также местная региональная команда «Idea». Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков. На старт соревнования вышли 156 спортсменов из 168 заявленных.

Результаты

Российские участники 
Сергей Фирсанов () - 6-й (+ 19), Сергей Лагутин () - 19-й (+ 1,12), Дмитрий Игнатьев (Itera-Katusha) - 42-й (+ 11,26), Андрей Соломенников () - 47-й (+ 11,26), Ильнур Закарин () - 48-й (+ 11,26), Артём Овечкин () - 55-й (+ 11,26); Павел Пташкин (Itera-Katusha),  Михаил Акимов (Itera-Katusha),  Иван Балыкин (), Тимофей Крицкий (), Роман Майкин (),  Евгений Зверков (Itera-Katusha), Ильдар Арсланов (Itera-Katusha), Айдар Закарин (Itera-Katusha) - не финишировали.

Ссылки 
  

2014 год в велоспорте
Спорт в Италии в 2014 году
Июль 2014 года